Miejscowości w USA:
 Garber – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Garber – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield